Ґміна Любжа може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Любжа (Прудницький повіт) — сільська ґміна у Опольському воєводстві
 Ґміна Любжа (Швебодзінський повіт) — сільська ґміна у Любуському воєводстві